Kostelů zasvěcených svatému Antonínu Velikému nebo též Antonínu Poustevníku je více:

 Kostel svatého Antonína (Němčany)
 Kostel svatého Antonína Velikého (Liberec)
 Kostel svatého Antonína Poustevníka (Nový Hradec Králové)
 Kostel svatého Antonína Poustevníka (Slezské Předměstí)
 Kostel sv. Antonína, opata (Opatov, okres Svitavy)
 Kostel sv. Antonína Poustevníka (Červený kláštor (klášter) pod Tatrami, Slovensko

Spoluzasvěcení sv. Antonínu Velikému:
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Antonína Velikého (Klučenice)